400 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i finał miały miejsce 9 grudnia.

Mistrzynią świata została Amerykanka Leah Smith, uzyskawszy w finale czas 3:57,78. Srebro wywalczyła Wieronika Popowa z Rosji (3:58,90). Brązowy medal zdobyła reprezentantka Japonii Chihiro Igarashi (3:59,41).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 10:25 czasu lokalnego.

Finał 
Finał odbył się o 19:16 czasu lokalnego.

Przypisy 

K